

Toponyme 
 Montpont-en-Bresse, commune de Saône-et-Loire ;
 Château de Montpon, situé sur la commune d'Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie)
 Montpont, jusqu'au  nom de Bonneval (Savoie).

Voir aussi :
 Montpon-Ménestérol, commune de Dordogne ;